Alpandeire kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alpandeire (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alpandeire (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar